Wuba Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuba (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Wuba (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar